bruine breedvleugeluil
 gewone breedvleugeluil
 moerasbreedvleugeluil
 variabele breedvleugeluil